1408 – rok

Tytuły dzieł
 1408 – opowiadanie Stephena Kinga
 1408 – film z 2007 roku